

Astronomia 
21527 Horton – asteroide della fascia principale

Geografia

Fiumi 

 Horton – fiume del Canada
 Horton – fiume del Nuovo Galles del Sud
 Horton – fiume della Tasmania

 Regno Unito
Horton – parrocchia civile del Berkshire
Horton – parrocchia civile del Dorset
Horton – parrocchia civile del Gloucestershire
Horton – parrocchia civile del Somerset
Horton – parrocchia civile dello Staffordshire
 Stati Uniti d'America
Horton – città della Contea di Brown, Kansas
Horton – township della Contea di Ogemaw, Michigan
Horton – township della Contea di Elk, Pennsylvania

Persone 
Bayard Taylor Horton – medico statunitense
Chris Horton – giocatore di football americano statunitense
Daniel Horton – cestista statunitense
Ed Horton – cestista statunitense
Edward Everett Horton – attore statunitense
Jason Horton – giocatore di football americano statunitense
 Jerry Horton – chitarrista e compositore statunitense
Johnny Horton – cantante statunitense
Mack Horton – nuotatore australiano
Michael Horton – attore statunitense
Nigel Horton – rugbista inglese
Robert Elmer Horton – scienziato statunitense